Атлетски митинг у Цириху 2019. одржан је 29. августа 2019. године на Стадиону Лецигрунд у Цириху. Ово је тринаести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2019.

Занимљивости

Сатница 

.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене 
{| class="wikitable"  style="font-size:95%; width:95%;"
|-
! scope="col" style="width:8%;"| Дисциплина
! scope="col" style="width:17%;"| Победница
! scope="col" style="width:17%;"| Друга 
! scope="col" style="width:17%;"| Трећа
|-
| 200 м
| Дина Ашер-Смит,  22,08 
| Елејн Томпсон,  22,44 
| Дафне Схиперс,  22,46
|-
| 400 м
| Салва Ајд Насер,  50,24
| Шакима Вимбли,  51,21
| Лисан де Вите,  51,30  
|-
| 1.500 м 
| Сифан Хасан,  3:57,08
| Констанце Клостерхалфен,  3:59,02 
| Габријела Стафорд,  3:59,59 НР, 
|-
| 400 м препоне 
| Сидни Маклохлин,  52,85 
| Шамијер Литл,  53,86
| Далила Мухамед,  54,13|-
| 3.000 м препреке 
| Беатрис Чепкоеч,  9:01,71
| Хивин Кијенг,  9:03,83 
| Дејзи Јепкемеи,  9:05,15
|-
| Троскок
| Шаника Рикетс,  14,93 
| Јулимар Рохас,  14,74
| Liadagmis Povea,  14,49
|-
| Бацање кугле
| Лиђао Гунг,  20,31 , 
| Chase Ealey,  19,68 
| Кристина Шваниц,  19,37 
|-
| Бацање копља
| Лу Хуејхуеј,  66,88
| Келси-Ли Робертс,  64,74
| Никола Огродникова,  63,05
|}

 Резултати по дисциплинама 
,
 Мушкарци 
 100 м 
Такмичење је одржано 29. августа 2019. године у 21:13.

Ветар -0,4 м/с

Шангај | Осло | Јуџин | Монако | Лондон | Бирмингем | Цирих

 800 м 
Такмичење је одржано 29. августа 2019. године у 20:13.

Доха | Рим | Рабат | Лозана | Монако | Лондон | Цирих

 5.000 м 
Такмичење је одржано 29. августа 2019. године у 20:48.

Шангај | Рим | Осло | Лозана | Цирих

 400 м препоне 
Такмичење је одржано 29. августа 2019. године у 21:44.

Шангај | Стокхолм | Осло | Јуџин | Бирмингем | Париз | Цирих

 Скок увис 
Такмичење је одржано 29. августа 2019. године у 18:30.

Шангај | Рим | Рабат | Лондон | Бирмингем | Париз | Цирихп1 Повукао се са такмичења Скок мотком 
Такмичење је одржано 31. августа 2018. године у 18:50.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Монако | Цирихп1 Повукао се са такмичења'''''

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 29. августа 2019. године у 20:45.

Шангај | Стокхолм | Рабат | Лозана | Цирих

Бацање копља 
Такмичење је одржано 29. августа 2019. године у 20:55.

Шангај | Осло | Монако | Бирмингем | Цирих

Жене

200 м 
Такмичење је одржано 29. августа 2019. године у 20:41.

Ветар -0,4 м/с

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Монако | Бирмингем | Цирих

400 м 
Такмичење је одржано 29. августа 2019. године у 20:13.

Шангај | Рим | Рабат | Лозана | Лондон | Париз | Цирих

1.500 м 
Такмичење је одржано 29. августа 2019. године у 20:48.

Шангај | Рим | Рабат | Монако | Лондон | Бирмингем | Цирих

400 м препоне (ж) 
Такмичење је одржано 29. августа 2019. године у 21:02.

Доха | Рим | Осло | Лозана | Монако | Лондон | Цирих

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 29. августа 2019. године у 20:23.

Шангај | Осло | Јуџин | Бирмингем | Цирих

Троскок 
Такмичење је одржано 29. августа 2019. године у 18:15.

Осло | Лозана | Монако | Париз | Цирих

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 29. августа 2019. године у 19:35.

Шангај | Осло | Јуџин | Лозана | Цирих

Бацање копља (ж) 
Такмичење је одржано 29. августа 2019. године у 19:05.

Шангај | Рим | Лозана | Лондон | Цирих

1 Повукла се са такмичења

Остали резултати 
Ово су дисциплине које су биле на програму митинга али нису бодовани за дијамантску лигу.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 28. август 2019. године у 18:30.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Комплетни резултати
 Комплетни резултати такмичења у ДЛ у Цириху

Атлетски митинг у Цириху
ИААФ Дијамантска лига 2019.